Riding the Wave – album dei The Blanks del 2004
 Riding the Wave – singolo degli Sheppard del 2018